El Torneig de Quebec 2011, oficialment conegut com a Bell Challenge 2011, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista de moqueta que pertany als International tournaments de la WTA. La 19a edició del torneig es va celebrar entre el 10 i el 18 de setembre de 2011 al PEPS sport complex de la Ciutat del Quebec, Quebec, Canadà.

La tennista txeca Barbora Záhlavová-Strýcová, amb un gran palmarès en dobles, va aconseguir el primer títol individual en la seva carrera.

Quadre individual femení

Quadre dobles femení 

2011
WTA Tour 2011